Sojourner steht für:

 Sojourner (Band), multinationale Metal-Band
 Sojourner (Rover), der Rover der Mars-Pathfinder-Mission
 Sojourner Truth (1797–1883), US-amerikanische Frauenrechtlerin, Wanderpredigerin und Namenspatin des Mars-Rovers

Siehe auch:
 Sojourners, eine christliche Gemeinschaft in den USA, inspiriert von dem US-amerikanischen Pfarrer Jim Wallis